Killdeer ist der Name folgender 

Personen:
 Phoebe Killdeer (* 1977), australische Musikerin und Sängerin

Orte:
 Kildeer (Illinois), eine Stadt im US-Bundesstaat Illinois
 Killdeer (North Dakota), eine Stadt im US-Bundesstaat North Dakota
 Killdeer (Saskatchewan), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Zudem ist es die englischsprachige Bezeichnung für den Keilschwanz-Regenpfeifer.